Byssoascus är ett släkte av svampar. Byssoascus ingår i familjen Myxotrichaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Byssoascus